Иордания принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 4 спортсменов (все — мужчины), которые выступили в соревнованиях по стрельбе.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года
1980-е годы в Иордании